Kōsuke Akiyoshi – pilota motociclistico giapponese
 Taisuke Akiyoshi – calciatore giapponese
 Toshiko Akiyoshi – compositrice, pianista e bandleader giapponese